Robert Charles Sproul